Хидалго може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Хидалго (окръг, Ню Мексико)
 Хидалго (окръг, Тексас)
 Хидалго (титла)